Мейстріліга 2019 — 29-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Стартувала 8 березня 2019 року та тривала до 9 листопада 2019 року. Титул чемпіона здобула Флора.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати 
1-18 тури 

19-36 тури

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/23 листопада 2019

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Мейстріліга на soccerway 

2019
Естонія
2019 в Естонії